Рикардо Леон Брито (; ) — испанский футболист, полузащитник.

Карьера 
В 2005—2011 годах выступал за клуб «Тенерифе». С 2011 по 2013 год играл в хихонском клубе «Спортинг». В 2013 году снова вернулся в «Тенерифе».

Примечания 

Футболисты Испании
Игроки ФК «Тенерифе»
Игроки ФК «Спортинг» Хихон